Het seizoen 2007/08 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 1 september 2007, de laatste speelronde was op 12 mei 2008. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was JVC Cuijk, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen waren drie andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: VV DESK, SV Deurne en Dijkse Boys waren gepromoveerd. Blauw Geel '38, RKSV Groene Ster en SV Triborgh waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B.

Teams

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen.'''

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B